Le Renouveau peut faire référence à :
 Le Renouveau, quotidien tunisien (1988-2011)
 Le Renouveau, chanson tirée du film La Reine des neiges (2013)
 Le Renouveau, mixtape de la Sexion d'Assaut (2008)